Укрáинка — аэродром в Серышевском районе Амурской области, в 26 км севернее города Белогорска.

На аэродроме располагается командование 6952-й авиационной Севастопольско-Берлинской Краснознамённой авиабазы, в/ч 75715 (до 1 декабря 2015 года — в/ч 62266), на вооружении которой стоят стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.

История 
С 1953 года на аэродромах Белоногово и Украинка Серышевском районе Амурской области располагался 79-й ордена Красной Звезды смешанный авиаполк (в/ч 64385), входивший в состав 73-й авиадивизии фронтовой авиации (в/ч 23253). В 1956 году 73-я авиадивизия с 79-м авиаполком были переданы в Дальнюю авиацию и стали именоваться 79-й ордена Красной Звезды тяжёлый бомбардировочный авиационный полк (ТБАП) (в/ч 64385) и 73-я тяжёлая бомбардировочная авиационная дивизия (ТБАД) (в/ч 23253). Командиром 73 ТБАД был назначен Герой Советского Союза генерал-майор авиации Н.М. Фурс. Базовым стал аэродром Украинка, на котором разместилось командование 79-го ТБАП. На аэродроме Белоногово разместились 37 батальон связи (в/ч 49753) и кислородная станция. Управление и штаб 73-й ТБАД из г. Куйбышевка Восточная (ныне г. Белогорск) переместились сначала на аэродром Белоногово, а затем на Украинку.

В ноябре 1956 года десять лётных экипажей во главе с временно исполняющим обязанности командира 73-й ТБАД полковником Н. И. Визгаловым и подполковником Н. П. Сидоровым совершили посадку на аэродроме Украинка на самолётах М-4. С этого времени управление и штаб 73-й ТБАД, 79-й ТБАП организационно и оперативно вошли в состав 5-й Воздушной Армии (впоследствии 8-й авиакорпус) Дальней Авиации. В начале 1957 года 79-й тяжёлый бомбардировочный авиационный полк Дальней Авиации под командованием подполковника Н. П. Сидорова, оснащённый самолётами 3М, М-4 и Ту-16, вошёл в число боевых на Дальневосточном театре военных действий. 1 декабря 1957 года был введён в боевой состав частей Дальней авиации сформированный на аэродроме Украинка 40-й ТБАП (в/ч 15499) под командованием полковника М. Г. Воскресенского, оснащённый самолётами 3М и М-4.

В 1961 году самолёты М-4 были выведены из состава авиаполков, переоборудованы в танкеры и вошли в состав созданной 251-й отдельной авиационной эскадрильи самолётов-заправщиков под командованием подполковника Д. Т. Моисеенко. В 1965 году 251-я отдельная авиационная эскадрилья самолётов-заправщиков была расформирована, самолёты-заправщики М-4 распределены между авиаполками. В 1985 году самолёты 3М и М-4 были уничтожены, а на их замену поступили Ту-95.

В 1998 году на аэродром Украинка, в связи с начавшейся войной в Чеченской республике, из Моздока перебазирован 182-й гвардейский тяжёлый бомбардировочный авиационный Севастопольско-Берлинский Краснознамённый полк, и влился в состав 40-го ТБАП. Приказ гласил «переформировать 182-й ТБАП и 40-й ТБАП в 40-й ТБАП с сохранением Боевого Знамени, почётных наименований, орденов и исторического формуляра 182-го ТБАП». Однако уже в июне, согласно директиве от 2.06.98 г., полку вернули номер «182».

73-я ТБАД была переформирована в 326-ю тяжёлую бомбардировочную авиационную Тарнопольскую ордена Кутузова дивизию. 

С 2009 года, после очередного реформирования вооружённых сил, на аэродроме Украинка располагаются командование и четыре эскадрильи Гвардейской авиационной Севастопольско-Берлинской краснознамённой базы, в/ч 75715. Летом 2015 года были потеряны два Ту-95МС.

Источники

Ссылки 
 Газета «Амурская правда». Летчики Глушков и Жуков спасли честь Тихоокеанского флота
 70 лет 79-му ордена Красной Звезды тяжёлому бомбардировочному авиационному полку Дальней авиации
 Журнал «Взлёт». Учения «стратегов» из Украинки

Украинка
Украинка
Украинка
Военные аэродромы СССР